Radulf II. z Coucy (francouzsky Raoul II de Coucy, † 8. února 1250, Mansúra) byl pán z Coucy, Marle a La Fère, účastník sedmé křížové výpravy.

Narodil se jako starší syn Enguerranda III. z Coucy a Marie, dcery Jana z Montmirail. Po listopadu 1246 se oženil s ovdovělou Filipou, dcerou Šimona, hraběte z Ponthieu a Aumale. Krátce po sňatku se věren rodové tradici vydal se svým panovníkem Ludvíkem IX. na křížovou výpravu.

V únoru 1250 se při přecházení Nilu část vojska pod velením králova bratra Roberta z Artois nechala strhnout k útoku na město al-Mansúru, třebaže jej od toho Vilém ze Sonnacu společně s Vilémem ze Salisbury odrazoval. Křivolaké uličky Mansúry se pak pro křižáky staly pastí. Společně s královým bratrem a řadou dalších Radulf v ulicích Mansúry padl.

Za jeho náhrobek bývá považován ležící rytíř se štítem umístěný v laonském kostele sv. Martina. Roku 1908 byl zařazen do seznamu jako Monument historique. Dědicem panství se stal jeho mladší bratr Enguerrand IV.

Reference

Externí odkazy 
 

Coucyové
Páni z Coucy
Páni z Marle
Křesťané sedmé křížové výpravy
Úmrtí v bitvě
Úmrtí 8. února
Úmrtí v roce 1250
Muži